Виноваты звёзды:
 «Виноваты звёзды» — роман американского писателя Джона Грина, опубликованный в 2012 году.
 «Виноваты звёзды» — американский фильм-мелодрама режиссёра Джоша Буна, представляющий собой экранизацию одноимённого романа американского писателя Джона Грина.